Balas, Balaș, Balaš oder Balás ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Balás (* 1941), ungarischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Kaposvár
 Bertrand Balas (* 1956), französischer Autorennfahrer
 Egon Balas (1922–2019), rumänischer Mathematiker
 Eli Balas (* 1955/56), US-amerikanischer Pokerspieler
 Georg Balás von Lissa (1854–1943), ungarischer Generalleutnant 
 Guillaume Balas (* 1972), französischer Politiker
 Iolanda Balaș (1936–2016), rumänische Hochspringerin
 Viorel Bălaș (* 1951), rumänischer Volleyballspieler
 Zdenko Balaš (* 1940), jugoslawischer Ruderer

Siehe auch:

 Balasz
 Balázs